The Atlanta Journal-Constitution – quotidiano statunitense
 American Jewish Committee
 Auschwitz Jewish Center
 Australian Jockey Club